Il singolare  del Tallahassee Tennis Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Tim Smyczek era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Cedrik-Marcel Stebe.

Denis Kudla ha battuto in finale Stebe 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Michael Russell (primo turno)
  Ryan Harrison (semifinali)
  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)

  Tim Smyczek (semifinali)
  Steve Johnson (primo turno)
  Denis Kudla (Campione)
  Miša Zverev (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013